Epafos (gr.  Épaphos, łac. Epaphus) – w mitologii greckiej król Egiptu, urodzony tam przez Io po odzyskaniu swej postaci. Syn Zeusa, utożsamiany z Apisem.

Epafos po śmierci czczony był jako wcielenie byka Apisa.

Przodkowie 
Matką Epafosa była Io, córka Inachosa, boga strumienia przepływającego w Argolidzie, syna z kolei Okeanosa i Tethys. W Io, kapłance w Argos, zakochał się Zeus, najwyższy bóg mitologii greckiej. Jednak na skutek zazdrości jego żony, Hery albo też aby uchronić ją przez nienawistną żoną swego kochanka, Io przemieniona została w krowę i najpierw zamknięta w świątyni, po uwolnienia zaś pokarana gzem bądź bąkiem. Kąsana do krwi przez owada, przemierzyła cały świat, przebyła Bosfor i Kaukaz, aż dotarła w końcu do Egiptu, gdzie Zeus przywrócił jej pierwotną, kobiecą postać nad brzegiem Nilu. Tam też wydała na świat syna swego kochanka Zeusa, któremu dano na imię Epafos, Dotknięcie Zeusa.

Porwanie 
Nawet i wtedy zawistna Hera nie odpuściła. Rozkazała ona kuretom, bóstwom opiekuńczym, którzy niegdyś opiekowali się maleńkim Zeusem, iżby porwali Epafosa, a następnie ukryli go, uniemożliwiając odnalezienie. Wykonali oni rozkaz Hery, narażając się tym samym na gniew Zeusa, który poraził ich za karę piorunem, zabijając ich. Jest to najbardziej znany mit, w którym występują kureci.

Io wyruszyła, by znaleźć swego syna. Doszły do niej informacje, że chłopca wychowuje w Syrii małżonka władcy Byblos. Matka ruszyła więc tam. Odnalazła swe dziecko. Wychowywał się pod jej opieką, a jego przybranym ojcem został Telegonos. W dorosłym życiu został on królem Egiptu, następcą Telegonosa.

Potomkowie 
Król Epafos wziął sobie za żonę Memfis, córkę Nilu (aczkolwiek spotkać można wersję z Kaspopeją), która urodziła mu córki o imionach Lysianassa, Tebe i Libia. Ta ostatnia współżyła z Posejdonem, na skutek czego urodziła Belosa i Agenora.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Królowie w mitologii greckiej